L'AMT di Genova (Italia);
 L'AMT di Verona (Italia), ora parzialmente confluita in ATV (Verona);